Superpuchar Polski w piłce siatkowej mężczyzn 2018 – szósta edycja rozgrywek o Superpuchar Polski rozegrana 24 października 2018 roku w Ergo Arenie w Gdańsku, zorganizowana przez Polską Ligę Siatkówki (PLS) pod patronatem Polskiego Związku Piłki Siatkowej (PZPS). W meczu o Superpuchar udział wzięły dwa kluby: mistrz Polski w sezonie 2017/2018 -  oraz zdobywca Pucharu Polski 2018 - .

Po raz czwarty zdobywcą Superpucharu Polski została .

MVP spotkania wybrany został zawodnik PGE Skry Bełchatów - Mariusz Wlazły.

Drużyny uczestniczące

Mecz

Wyjściowe ustawienie drużyn

Rozkład punktów

Zobacz też 
 PlusLiga (2017/2018)
 PlusLiga (2018/2019)
 Puchar Polski w piłce siatkowej mężczyzn (2017/2018)
 Puchar Polski w piłce siatkowej mężczyzn (2018/2019)

Bibliografia 
 
 

Superpuchar Polski w piłce siatkowej mężczyzn
2018 w piłce siatkowej
2018 w polskim sporcie
Zawody sportowe w Gdańsku